Thunder in the East () — пятый студийный альбом японской хэви-метал группы Loudness. Выпущен в январе 1985 года на лейбле Atco Records. Является наиболее известным альбомом группы. Именно эта пластинка принесла группе долгожданное признание, популярность и успех в США, как коммерческий, так и в среде металлистов.

О альбоме 
После выпуска Disillusion, в 1985, в 1985 году группу ждал оглушительный успех в США — данный альбом, записанный в США, стал самым продаваемым и принёс группе известность и большую популярность на Западе. Данный альбом стал первым альбомом группы, попавшим в Billboard 200, где продержался 23 недели. Большими хитами стали композиции «Crazy Nights» и баллада «Never Change Your Mind». Продюсером этого альбома выступил британский продюсер Макс Норман.

Также, в качестве синглов были выпущены 2 песни — «Crazy Nights» и «Like Hell». На эти же песни были отсняты видеоклипы.

После этого, следует августовский совместный тур по США вместе с американской группой Mötley Crüe.

В 2005 году альбом был ремастирован и содержал помимо 10 оригинальных композиций, 2 бонус-трека — «Gotta Fight» (3:46), «Odin» (5:16).

Список композиций

Участники записи 
 Минору Ниихара — вокал;
 Акира Такасаки — электрогитара;
 Масаёси Ямасита — бас-гитара;
 Мунэтака Хигути — ударные. R.I.P. 30/11/2008
 Руководитель — Джордж Азума;
 Продюсер — Макс Норман;
 Исполнительный продюсер — Пол Купер.
 Звукоинженер — Билл Фреш.

Кавер-версии песен 

 Шведская метал-группа Therion выпустила кавер-версию песни «Crazy Nights», которая вошла на альбом Crowning of Atlantis 1999 года. Спел её, приглашенный в качестве гостя немецкий вокалист Ральф Шиперс из пауэр-метал группы Primal Fear.
 Ещё одна, также шведская метал-группа HammerFall выпустила кавер на песню «Crazy Nights», которая вошла на трибьют-альбом Masterpieces в 2008 году.
 Канадская метал-группа Hrom издала кавер на песню «Crazy Nights», вошедшую на первый мини-альбом Through the Universe в 2009 году.
 Американская метал-группа Helmet исполнила кавер на песню Crazy Nights в 2011 году.
 Норвежская метал-группой Pagan's Mind выпустила кавер на песню «Crazy Nights», вышедший дважды на разных синглах (оба в 2011 году) — Intermission и Walk Away in Silence.
 Финская метал-группа Children of Bodom записала кавер на песню Crazy Nights, вошедшую на альбом Halo of Blood (2013) как бонус-трек для японской версии.
 Бразильская метал-группа Metal Witch играла кавер на песню «Crazy Nights», исполнявшийся только на живых концертах.

Известны кавер-версии и от соотечественников Loudness:

 Японская хэви-метал-группа Show-Ya выпустила кавер на «Crazy Nights», который вошёл на специальный сборник каверов популярных японских метал-групп Glamorous Show, изданный в октябре 2014-го.
 Австралийской метал-группой Paindivision издан кавер на песню «Like Hell» в 2007 году, он вошёл в мини-альбом под названием Pain Across Japan 2007.
 Американский шред-гитарист Максвелл Карсли записал кавер-версию песни «Like Hell» в 2015 году. Она вышла синглом 9 июня.
 Немецкой пауэр-метал группой Powergod записан кавер песни Heavy Chains для сборника кавер-версий песен метал-групп That's Metal Lesson II - Long Live the Loud, изданный в 2005 году.
 Греческой метал-группой Dragon's Lair (группа) выпущен кавер на песню Heavy Chains, который попал в мини-альбом Dragonheart (2007).

Переиздания 
Помимо многочисленных изданий альбома различными лейблами в том же 1985-м, позже, альбом несколько раз успешно переиздавался на CD: в 1989-м (Япония), 1992-м (Италия), 1994-м (Япония), 2002-м (Корея), 2003-м (США), 2004-м и в 2009 году. Последние 2 (2004, 2009 гг.) — японские.

Примечания

Ссылки 
 Альбом Thunder in the East на Encyclopaedia Metallum
 Японское издание альбома
 Loudness на Last.fm

Альбомы 1985 года
Альбомы Loudness
Альбомы Atco Records